Трка на 400 метара са препонама за мушкарце, је једна од 47 дисциплина атлетског програма на Летњим олимпијским играма 2016. у Рио де Жанеиру, Бразил. Такмичење је одржано од 15. до 18. августа на Олимпијском стадиону Жоао Авеланж.

Титулу олимпијског победника са Олимпијских игара у Лондону 2012 неће бранити Феликс Санчез из Доминиканске републике.

Земље учеснице 
Учествовало је 47 спортиста из 33 земље.

Систем такмичења 
Такмичење у овој дисциплини се одржавало у три дана. Првог дана у квалификацијама су учествовали сви такмичари подељени у 6 група из којих су се по 3 првопласирана и 6 по постигнутом резултату (укупно 24) пласирали у полуфинале. Другог дана у полуфиналу такмичари су подељени у три групе из који су се по двојица првопласираних и двојица по постигнутом резултату пласирали у финале. Финале је одржано трећег дана.

Рекорди пре почетка такмичења 

Такмичари чија су имена подебљана учествују на ЛОИ.

Сатница 
Сатница такмичења на сајту ИААФ

Локално време (UTC-3)

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Такмичари су били подељени у 6 група. У полуфинале су се квалификовала по 3 првопласирана из сваке групе (КВ) и 6 на основу  постигнутог резултата (кв).,

 Подебљани резултати личних рекорда означавају да је тај резултат и национални рекорд

Полуфинале 
У финале су се пласирала по прва двојица из све три групе (КВ) и двојица на основу постигнутог резултата (кв).,

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Комплетна сатница и резултати атлетских такмичења на ЛОИ 2016. сајт ИААФ

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2016.
Трка на 400 метара са препонама на Летњим олимпијским играма